

Geografia
 Aras – fiume asiatico, segna il confine tra Turchia, Armenia, Iran e Azerbaigian
 Aras – comune spagnolo nella comunità autonoma della Navarra
 Pianura del Kura-Aras – pianura nella parte centrale dell’Azerbaigian

Persone
 Tevfik Rüştü Aras (1883-1972) – politico turco

Altro
 ARAS, ascending reticular activating system – nel sistema nervoso centrale, sistema reticolare attivatore ascendente